algemeen: top of punt van een object of uiterste vorm van een fenomeen 
 apex, de punt van het hart
apex (geleedpotige), de vleugelpunt van geleedpotigen
gemma (biologie) of groeipunt van een plantenwortel
top (meetkunde), de top van een ruimtelijke figuur
apex (rivierdelta), stroomopwaarts beginpunt van een rivierdelta
apex (astronomie), een punt in het heelal
apex (kledingstuk), een kegelvormige wollen muts van een offerpriester in het oude Rome
 Apex (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Apex (vliegtuig), een vliegtuigfabriek
apexresectie, een tandheelkundige behandeling
Apex (2021), een film uit 2021

Geografie 

Apex (Canada), een plaats op Baffineiland, in het oosten van Canada
Apex Mountain Resort, een skioord in Canada, ten westen van Vancouver
Apex (North Carolina), een plaats in de Verenigde Staten

IT en computerspelen 

Apex (programmeertaal), Oracle Application Express (ApEx), een rapid web application development tool voor de Oracle database
Apex Computer Productions, Britse computerspelontwikkelaars
Apex Legends, een battle royalespel
Apex engine, de open world engine gebruikt door Avalanche Studios
Apex (ArcheAge), betaalmiddel in ArcheAge (MMMORPG)